Pecos :
 Le Pecos,  un affluent du Río Grande.
 Pecos, ville du Nouveau-Mexique.
 Pecos, ville du Texas.
 Comté de Pecos au Texas.

Voir aussi